Grzegorz Szymański (ur. 1947) – polski elektrotechnik, profesor Politechniki Poznańskiej
 Grzegorz Szymański (ur. 1978) – polski siatkarz
 Grzegorz Szymański (ur. 1983) – polski strongman
 Grzegorz Maciej Szymański – polski elektronik, profesor Politechniki Łódzkiej